

Architettura 
 Castel Casaccia – castello situato a Tesimo (Italia)

Geografia

Italia 
 Casaccia – località di Cesano, frazione di Roma capitale nella città metropolitana di Roma Capitale (Lazio)

Svizzera 
 Casaccia – ex comune ora frazione di Bregaglia, comune nella regione Maloja (Canton Grigioni)
 Casaccia – frazione di Melide, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Persone 
 Gabriel Casaccia (1907-1980) – scrittore paraguaiano
 Alessandra Casaccia (1950-1995) – cantante italiana

Storia 
 Casaccia o Casacce – confraternite liguri o delle confraternite dei disciplinanti medioevali